Smulders ist der Familienname folgender Personen:

 Brad Smulders (* 1983), kanadisch-niederländischer Eishockeyspieler
 Cobie Smulders (* 1982), kanadische Schauspielerin
 Henri Smulders (1863–1933), niederländischer Segler
 Jonas Smulders (* 1994), niederländischer Filmschauspieler
 Laura Smulders (* 1993), niederländische Radrennfahrerin
 Marlies Smulders (* 1982), niederländische Ruderin
 Merel Smulders (* 1998), niederländische Radrennfahrerin